
Termin -{AGC}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Aktivni galaktički nukleus, kompaktni region u centru galaksije